— короткий аниме-сериал по сценарию Лэйдзи Мацумото, известного как создатель аниме-сериалов Galaxy Express 999 и Queen Millennia. Сериал начал впервые транслироваться по телеканалу WOWOW с 16 марта по 21 апреля 2012 года. Всего выпущено 6 серий аниме.

Сюжет 
Действие в далёком будущем. Из-за сильной солнечной активности, природа на Земле практически вымирает и превращается в пустыни. Человечество делится на 2 противоборствующих лагеря. Первые, генетически изменённые люди или военные сохраняют остатки цивилизации и создали так называемые города крепости, другая же часть обыкновенных людей приспособилась к жизни в пустыне. Главный герой по имени Сэм Койн отправился на специальном судне на поиски гигантского песчаного кита. Но внезапно встречает таинственную девушку, за которой гонятся военные. Она оказывается родом из ближайшего города-особняка.

Список персонажей 

Сэйю: Тэцуя Какихара 
 Главный герой истории. После того, как его брат был схвачен, он присоединился к экипажу «Балданос». Он часто попадает в неприятности, и экипаж постоянно смеется над этим. Спас Майю, которую преследовала армия Тэсэю. Сэм очень самоуверенный и не думает, прежде чем рисковать. Готов всегда помочь нуждающимся. 

Сэйю: Риэ Танака 
 Майя загадочная девушка, за которой гонится армия Тэсэй. Её спасает Сэм Койн и приводит на борт Балданос. Является одной из «идеальных детей», которые были созданы для операции клонирования Тэсэй, так как качество производства клонов постепенно падает и им необходим «свежий материал» для предотвращения деградации. 

Сэйю: Аюми Фудзимура 
 Миме — друг детства Сэма Койна и член экипажа Балданос. Питает к нему любовные чувства, но Сэм не замечает этого. 

Сэйю: Ацуко Танака 
 Капитан экипажа Барданос. 

Сэйю: Сё Хаями
 Капитан армии Тэсэю. Скрывает своё лицо под маской.

Список серий аниме

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аниме 
 OZMA на сайте Crunchyroll 
 Обзор и рецензии аниме на сайте anime-planet.com